Dziecko Rosemary – powieść grozy autorstwa Iry Levina
 Dziecko Rosemary – amerykański film z 1968 w reżyserii Romana Polańskiego, ekranizacja powieści
 Dziecko Rosemary – amerykański miniserial z 2014 w reżyserii Agnieszki Holland, ekranizacja powieści